Пудель:

 Пудель — порода собак.
 «Пудель» — мультфильм по одноимённому стихотворению С. Я. Маршака.

См. также 
 Пудель Артемон